Меривель () — английская фамилия. Известные носители:

 Меривель, Герман Чарльз (1839—1906) — английский прозаик, драматург и поэт.
 Меривель, Чарльз (1808—1893) — английский историк и священнослужитель.